Mezey János (1809–1880) római katolikus kántor
 Mezey János (1848–1908) színész, igazgató